Национальная баскетбольная лига:

США 
 Национальная баскетбольная лига (1898–1904) — первая профессиональная мужская баскетбольная лига в мире (исчезнувшая)
 Национальная баскетбольная лига — 1937-49 гг. (исчезнувшая). Слилалась с БАА, сформировав НБА

Канада 
 Национальная баскетбольная лига (Канада) — 1993-94 гг. (исчезнувшая)
 Национальная баскетбольная лига Канады — профессиональная мужская баскетбольная лига

Другие страны 
 Национальная баскетбольная лига (Австралазия) — высший дивизион в системе профессионального баскетбола Австралазии
 Национальная баскетбольная лига (Англия) — 1972—2003 гг. (исчезнувшая)
 Национальная баскетбольная лига (Болгария) — высшая профессиональная мужская баскетбольная лига
 Национальная баскетбольная лига (Индонезия) — профессиональная мужская баскетбольная лига
 Национальная баскетбольная лига (Китай) — второй по значимости дивизион
 Национальная баскетбольная лига (Литва) — второй по значимости дивизион
 Национальная баскетбольная лига (Новая Зеландия) — главенствующая полупрофессиональная мужская баскетбольная лига
 Национальная баскетбольная лига (ОАЭ) — высшая профессиональная мужская баскетбольная лига
 Национальная баскетбольная лига (Руанда) — высшая профессиональная мужская баскетбольная лига
 Национальная баскетбольная лига (Уганда) — высшая профессиональная мужская баскетбольная лига
 Национальная баскетбольная лига (Филиппины) — региональная любительская мужская баскетбольная лига
 Национальная баскетбольная лига (Чехия) — высшая профессиональная мужская баскетбольная лига
 Национальная баскетбольная лига (Япония) — 2013—2016 гг. (исчезнувшая). Слилалась с bj-Лигой, сформировав B.Лигу

См. также 
 Женская национальная баскетбольная лига
 Национальная баскетбольная ассоциация